Десерты из мороженого — холодные десерты, для приготовления которых можно использовать любое мороженое (ванильное, шоколадное, фруктовое) и другие ингредиенты, как для придания дополнительных вкусовых качеств, так и для украшения: шоколад, фрукты, ягоды, орехи, желе, мармелад, безе, печенье и т. д.. Десерты из мороженого подаются порционно (в отдельной десертной тарелке, креманке, фужере или бокале), а также в виде торта из мороженого или с мороженым, согласно рецепту. К десертам из мороженого подаются специальные десертные приборы.

Виды

Европейские десерты 
«Персик Мелба»

«Персик Мелба» — классический десерт, созданный в 1892 году Огюстом Эскофье, французским шеф-поваром ресторана гостиницы «Савой» в Лондоне, в честь оперной дивы Нелли Мелба. Готовится из очищенных от кожуры половинок персика, малинового соуса и ванильного мороженого. Десерт стал популярен в США с начала XX го века.

Кофе по-льежски

Кофе по-льежски — холодный французский десерт, приготовленный из слегка подслащённого кофе, кофейного мороженого и взбитых сливок. До Первой мировой войны и штурма Льежа в 1914 году назывался «кофе по-венски».

Мороженое-спагетти

Мороженое-спагетти — немецкий десерт из мороженого, который приготовлен так, чтобы выглядеть, как тарелка спагетти. Этот десерт придумал мангеймский мороженщик Дарио Фонтанелла в 1969 году.

Семифредо

Семифредо ( — буквально «полухолодный») — традиционный итальянский десерт из мороженого с различными наполнителями: орехами, фруктами, ягодами, шоколадом. Появился в начале XX века.

Торты 

Особую группу среди десертов из мороженого составляют торты из мороженого и с мороженым, являющихся разновидностью так называемых «холодных тортов» (когда десерт не выпекается в духовке, а просто охлаждается в холодильнике, как например, тирамису). Если первые готовятся полностью из мороженого, то для приготовления тортов с мороженым используют испечённую одну или несколько лепёшек из сдобного теста: бисквитного, песочного, меренги и мороженое.

Американские десерты 
 Strawberries Arnaud
Strawberries Arnaud («Клубничный Арно») — самый дорогой в мире десерт, стоимостью 1,4 млн $, который подаётся в ресторане Arnaud’s в Новом Орлеане. Десерт был создан Арно (Арчи) Касбаряном (Archie (Arnaud) Casbarian). Десерт готовится из клубники, лайма, апельсина, красного вина и ликёра с добавлением мороженого и взбитых сливок для украшения. Десерт подаётся в бокале для шампанского о дополняется красным портвейном «Charles X».

 Сандей

Са́ндей — десерт из мороженого, который обычно готовится из шариков мороженого, украшенных фруктовым сиропом или желе, раскрошёнными орехами, шоколадом, взбитыми сливками и ягодами.

 Банановый сплит
Банановый сплит — вид сандея, приготовленный из мороженого, половинок банана, взбитых сливок и коктейльной вишни.

 Банановый фостер
Банановый фостер — вид сандея, приготовленный из бананового фламбе с ромом, банановым ликёром и специями.

 Американское парфе
Американское парфе — вид сандея, приготовленный из мороженого, гранолы, сиропа и ликёра.

Безалкогольные напитки с мороженым 
 Глясе

Глясе ( — замороженный, застывший) — кофе с мороженым.

 Молочные напитки с мороженым

Из мороженого готовятся различные освежающие безалкогольные напитки: молочные, газированные, фраппе, с сиропами, соками и т. п. Готовят эти напитки смешивая и взбивая предварительно охлаждённые ингредиенты. Посуду, в которой сервируют коктейли, также предварительно охлаждают. Подготовленные ингредиенты взбивают в блендере, c помощью миксера, веничком или пружинной взбивалкой.

Примечания 

Десерты
Мороженое